

França 
 Normandia — região histórica da França
 Ducado da Normandia — entidade política independente entre 911 e 1204
 Normandia (região administrativa) — efetiva desde em 2016

Antigas regiões administrativas
 Alta Normandia
 Baixa Normandia

Outros usos 
 Normandia (Roraima) — município brasileiro
 Normandia (género) — género botânico

Desambiguações de topônimos